Polsko-Węgierska Izba Handlowa (węg. Lengyel-Magyar-Kereskedelmi Kamara), działająca w okresie międzywojennym bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Historia 
Izba miała swoją siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 2 (1927), ul. Ludnej 9 (1930), ul. Mazowieckiej 16 (1934), i w al. Ujazdowskich 39 (1935-1939). Skupiała 138 członków i utrzymywała oddział w Gdyni. Po 1945 nie reaktywowano działalności.

Propolski samorząd gospodarczy na Węgrzech 
W 1920 powołano Izbę Handlową Węgiersko-Polską (Magyar-Lengyel Kereskedelmi Kamara), która miała siedzibę w Budapeszcie przy Akademia utca 9 (1930-1934), i przy Mérleg utca 3 (1934-1938). Skupiała 120 członków.

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Węgier
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-węgierskie